Брауэр, Брауер (,  — «пивовар»; ) — немецкая, голландская и еврейская фамилия.

 Известные носители
 Брауэр, Андре (род. 1962) — американский актёр.
 Брауэр, Адриан (1605/1606 — до 1638) — голландский художник.
 Брауэр, Георг Константинович (1816—1882) — русский механик.
 Брауэр, Дирк (1902—1966) — американский астроном голландского происхождения.
 Брауэр, Дитрих (род. 1983) — епископ Евангелическо-лютеранской церкви Европейской части России.
 Брауэр, Дэвид (1912—2000) — американский защитник дикой природы, эколог, основатель нескольких экологических организаций.
 Брауер, Дэниел (1936—2007) — американский историк-русист.
 Брауэр, Лео (род. 1939) — кубинский композитор, гитарист и дирижёр.
 Брауэр, Лёйтзен Эгберт Ян (1881—1966) — голландский философ и математик.
 Брауэр, Ричард (1901—1977) — немецкий, позднее американский математик.
 Брауэр, Трой (род. 1985) — канадский хоккеист.
 Брауэр, Фридрих Мориц (1832—1904) — австрийский энтомолог.
 Брауэр (Лийвамяги), Элвис (род. 1992) — эстонский футболист.
 Брауэр, Юрген (род. 1938) — немецкий оператор, режиссёр и сценарист.

Топонимы 
 Брауэр — кратер на обратной стороне Луны.
 «Брауэр» — ресторан в городе Чикаго

См. также 
 Браувер ()
 Бройер (), Брейер (, ), Прей ()
 Браунер, Бройнер ()
 Бровар, Броварский (, , )

Примечания